Steen Rasmussen (født 1949) er en dansk skuespiller og instruktør.

Steen Rasmussen kan også referere til følgende andre personer:
 Steen Rasmussen (atlet) (1888-?) − dansk atlet (løber)
 Steen Rasmussen (fysiker) (1955) - dansk professor i fysik
 Steen A. Rasmussen (født 1944) − dansk advokat og fhv. direktør
 Steen Eiler Rasmussen (1898-1990) − dansk arkitekt, byplanlægger, forfatter og debattør
 Steen Højby Rasmussen (1922-1993) − dansk modernistisk arkitekt